L'expression « âne rouge » peut faire référence à :
 L'Âne rouge, type de casse-tête ;
 L'Âne rouge, roman belge de 1932 ;
 l'âne rouge, une des formes du Drac ;
 , peinture française de 1922-1923.

Voir aussi 

 Anse-Rouge